Asa van Juda, een koning van het koninkrijk Juda
 Aṣa, Nigeriaans zangeres
 ASA (automerk), een historisch Italiaans automerk
 Asa (wiskunde), in de wiskunde en in de logica een algemeen gebruikte uitdrukking om equivalentie van twee uitspraken aan te geven
 ROC ASA, Regionaal Opleidingscentrum ASA
 ISO/ASA, norm voor de hoeveelheid licht nodig om de zwakste impressie op een fotografische film te laten ontstaan
 American Society of Anesthesiologists. O.a. ASA-classificatie als maat voor en inschatting van de algehele gezondheidstoestand van patiënten
 American National Standards Institute, Amerikaanse organisatie die Amerikaanse standaarden en normeringen beheert
 American Statistical Association
 Acoustical Society of America
 Néstor Salerno, Argentijns automerk
 American Sailing Association, organisatie die standaarden en procedures in verband met het besturen van zeilboten in de VS bepaalt
 Åsa (Kungsbacka), een plaats in Zweden
 Station Amsterdam Amstel
 Agremiação Sportiva Arapiraquense, Braziliaanse voetbalclub

Zie ook 
 Åsa (doorverwijspagina)